Detta är en lista över de 474 kommunerna i departementet Hautes-Pyrénées i Frankrike.

Hautes-Pyrénées
Kommuner Hautes-Pyrénées